Sorbiers (Alte Alpi) – comune francese
 Sorbiers (Loira) – comune francese